Gli anfibamidi (Amphibamidae ) sono una famiglia di anfibi estinti, appartenente ai Temnospondyli. Vissero tra il Carbonifero superiore e il Triassico inferiore (circa 307 - 248 milioni di anni fa), e i loro resti fossili sono stati ritrovati in Europa, Nordamerica e Africa. Sono spesso considerati vicini all'origine dei moderni anfibi (Lissamphibia), ovvero rane, salamandre e cecilie.

Descrizione
Questi animali erano generalmente di piccole dimensioni, con una lunghezza di circa 10 - 30 centimetri. La testa era grande, arrotondata, con orbite grandi e piccoli denti marginali aguzzi. Le zampe erano relativamente corte ma robuste, e si suppone fossero animali parzialmente terrestri. L'osso quadrato, che negli anfibi primitivi era solito ossificarsi tardivamente, era pienamente sviluppato negli anfibamidi; quest'osso era dotato di un processo dorsale molto simile alla struttura che sostiene la zona timpanica nelle rane attuali.

Classificazione
Gli anfibamidi fanno parte dei dissorofoidi, un gruppo di anfibi temnospondili solitamente di piccole dimensioni, che si originarono nel Carbonifero e si diversificarono nel giro di pochi milioni di anni. Di seguito sono riportati vari cladogrammi che illustrano le parentele dei vari generi di anfibamidi.

Da Schoch e Rubidge (2005):

Da Huttenlocker et al. (2007):

Cladogramma tratto dallo studio di Fröbisch e Reisz (2008), in cui i dissorofidi sono considerati un insieme parafiletico:

Gli anfibamidi includono il genere Gerobatrachus, che è stato interpretato come il sister taxon del clade Batrachia (anuri e urodeli); ciò renderebbe il taxon Amphibamidae parafiletico, dal momento che non conterrebbe tutti i discendenti dell'ultimo antenato comune degli anfibamidi. Se Gerobatrachus è il sister taxon dei Batrachia, allora tutti i moderni anfibi sarebbero i discendenti di un antenato anfibamide. Lo studio su Gerobatrachus (Anderson et al., 2008) è consistente con un'ipotesi polifiletica dell'origine degli anfibi odierni, dove le cecilie derivano dai lepospondili (un altro gruppo di anfibi arcaici). Altri studi ritengono che gli anfibamidi non siano gli antenati di rane e salamandre, e che tutti gli anfibi odierni siano discendenti dei lepospondili; ciò renderebbe gli anfibamidi un gruppo monofiletico e imparentato solo alla lontana con gli anfibi odierni (Marjanovic e Laurin, 2009).

Note

Bibliografia
Andrew R. Milner and Sandra E.K. Sequeira (2003). "Revision of the amphibian genus Limnerpeton (Temnospondyli) from the Upper Carboniferous of the Czech Republic". Acta Palaeontologica Polonica 48 (1): 123–141.
Schoch, R.R.; Rubidge, B.S. (2005). "The amphibamid Micropholis from the Lystrosaurus Assemblage Zone of South Africa". Journal of Vertebrate Paleontology 25 (3): 502–522. doi:10.1671/0272-4634(2005)025[0502:TAMFTL]2.0.CO;2.
Huttenlocker, A.K.; Pardo, J.D.; Small, B.J. (2007). "Plemmyradytes shintoni, gen. et. sp. nov., an Early Permian Amphibamid (Temnospondyli:Dissorophoidea) from the Eskridge Formation, Nebraska". Journal of Vertebrate Paleontology 27 (2): 316–328. doi:10.1671/0272-4634(2007)27[316:PSGESN]2.0.CO;2.
 Anderson, J.S.; Reisz, R.R.; Scott, D.; Fröbisch, N.B.; Sumida, S.S. (2008). "A stem batrachian from the Early Permian of Texas and the origin of frogs and salamanders". Nature 453 (7194): 515–518. doi:10.1038/nature06865. PMID 18497824.
Fröbisch, N.B.; Reisz, R.R. (2008). "A new Lower Permian amphibamid (Dissorophoidea, Temnospondyli) from the fissure fill deposits near Richards Spur, Oklahoma". Journal of Vertebrate Paleontology 28 (4): 1015–1030. doi:10.1671/0272-4634-28.4.1015.
 Marjanović, D.; Laurin, M. (2009). "A closer look at published data matrices reveals support for the "lepospondyl hypothesis" on the origin of Lissamphibia". Abstracts from the 7th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists: 45.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Temnospondili